Фёдор Николаевич Стригу́н (; род. 1 ноября 1939) — советский и украинский актёр театра и кино, режиссёр. Лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1978). Народный артист Украинской ССР (1979), академик Национальной академии искусств Украины (2017).

Биография 
Фёдор Стригун родился 1 ноября 1939 года в селе Томашевка (ныне Уманский район, Черкасская область, Украина).

Окончил Киевский театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого (1961, мастерская В. А. Нелли). После окончания института играл в Запорожском украинском музыкально-драматическом театре. С 1965 года — актёр Львовского украинского драматического театра имени М. К. Заньковецкой, с 1987 года — главный режиссёр, художественный руководитель.

Творчество

Роли в театре 
Львовский драматический театр имени М. Заньковецкой

 «Украденное счастье» (И. Франко) — Гурман
 «Тыл» (Н. Зарудный) — Растоскуев
 «Богдан Хмельницкий» (А. Корнейчук) — Хмельницкий
 «Правда» (А. Корнейчук) — Тарас Голота
 «Годы странствий» (А. Арбузов) — Ведерников
 «Под золотым орлом» (Я. А. Галан) — Макаров
 «Сон князя Святослава» (И. Я. Франко) — Святослав
 «Житейское море» (И. К. Карпенко-Карый) — Барильченко
 «Филумена Мартурано» (Э. Де Филиппо) — Доменико
 «Олекса Добвуш» (В. Босович) — Довбуш
 «Князь Даниил Галицкий» (В. Босович) — Галицкий
 «Бесприданница» (А. Н. Островский) — Саратов
 «Тартюф» (Мольер) — Оргон
 «Отелло» (У. Шекспир) — Отелло
 «Гайдамака» (Т. Г. Шевченко) — Гонта
 «Вей, ветерок!» (Райнис) — Улдис
 «Горькая судьба» (М. Старицкий) — Василий
 «Ой не ходи, Гриць…» (М. Старицкий) — Гриць
 «Хозяин» (И. Карпенко-Карый) — Лихтаренко
 «Пока солнце взойдёт» (М. Кропивницкий) — Степан
 «Михаил Ермаков» (Г. Мдивани) — Михаил
 «Синие росы» (Н. Зарудный) — Кагарлик
 «В степях Украины» (А. Корнейчук) — Алексей
 «Верность» (Н. Зарудный) — Богун
 «Король Лир» (У. Шекспир) — Эдгар
 «Планета надежд» (А. Коломиец) — Запорожец
 «Горячее сердце» (А. Н. Островский) — Гавриил
 «Моцарт и Сальери» (А. С. Пушкин) — Моцарт
 «Голубая роза» (Леся Украинка) — Орест
 «Белая болезнь» (К. Чапек) — Маршал
 «Каминный хозяин» (Леся Украинка) — Дон Жуан
 «Сестры Ричиски» (И. Вильде, Б. Анткив) — Завадка
 «Невольник» (М. Кропивницкий) — Степан
 «Сватовство на Гончаривци» (Г. Квитка) — Алексей
 «Гайдамакы» (Т. Г. Шевченко) — Ярёма
 «Мария Заньковецкая» (И. Рябокляча) — Садовский
 «Голубые олени» (А. Коломиец) — Чений
 «Ричард III» (У. Шекспир) — Ричард
 «Знаменосцы» (О. Гончар) — Колчан
 «Такое длинное, длинное лето» (Н. Зарудный) — Задорожний
 «Поднятая целина» (М. А. Шолохов) — Давыдов
 «Осенью, когда расцвела яблоня» (Я. Верещак) — Баджга
 «Украденное счастье» (И. Франко) — Михаил
 «Богдан Хмельницкий» (А. Корнейчук) — Богдан Хмельницкий
 «Андрей» (В. Герасимчук) — Андрей Шептицкий
 «Визит старой дамы» (Ф. Дюрренматт) — Иль
 «Наталья» (И. Котляревский) — выборный
 «Субботний ужин» (Шолом-Алейхем) — Тевье-молочник
 «У. Б. Н.» (Г. Тельнюк) — Зенон
 «Дама с камелиями» (А. Дюма-сын) — Жермон Дюваль
 «Невольник» (Т. Г. Шевченко) — Василий Коваль, старый запорожец

Фильмография 

  — Аннычка — Фёдор
  — Земля, до востребования
 1972 — Пропавшая грамота — побратим Андрей
  — Когда человек улыбнулся — Люпин
 1973 — До последней минуты  — Крикливый, националист
  — Гуси-лебеди летят — Себастьян  — Щедрый вечер
 1976 — Память земли
  — Поезд чрезвычайного назначения — Алексей Минзаревский 1979 — Вавилон XX
 1979 — Хозяин — Лихтаренко  — Дударики — командир эскадрона ЧОН  — 
 1981 — Колесо истории — Павло Мовчун 1981 — Такая поздняя, такая тёплая осень — Еремий  — Тайны святого Юра
 1982 — Если враг не сдается… — Фёдор Байда  — Водоворот — Игнат 1983 — Вечера на хуторе близ Диканьки — Сотник
  — 
  — И в звуках память отзовётся — Николай Витальевич Лысенко
  — Золотая свадьба
  — Каменная душа — Юрчик
  — Небылицы про Ивана
  — Павло Полуботок
  — Ради семейного очага — комиссар полиции
  — Обет
  — Дети пробуждаются рано…
  —  — Граф Шептицкий
  — Поводырь — мастер Богдан

 Режиссёр кино 
  — Павло Полуботок
  — Иисус, сын Бога живого (Украина)

 Признание и награды 
 народный артист Украинской ССР (1979)
 медаль «Ветеран труда»
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1978) — за исполнение главной роли в спектакле «Тыл»
 премия имени И. П. Котляревского
 премия имени Н. Садовского
 орден «За заслуги» І степени (Украина, 2006), II степени (1999) и III степени (1997).
 орден князя Ярослава Мудрого ІV степени (2014)
 орден князя Ярослава Мудрого V степени (2009)
 юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (19 августа 2011) — за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд''

Примечания

Ссылки 
 Страничка Фёдора Стригуна на сайте Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Запорожский театр имени В. Г. Магара
Персоналии:Львовский театр им. М. Заньковецкой
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»